Wiesenbach ist der Name folgender Gemeinden und Orte:
 Wiesenbach (Baden), Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Wiesenbach (Schwaben), Gemeinde im Landkreis Günzburg, Bayern

 Wiesenbach (Blaufelden), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wiesenbach (Breidenbach), Ortsteil von Breidenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Wiesenbach (Oberrot), Weiler im Ortsteil Hausen an der Rot der Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wiesenbach (Gemeinde St. Peter in der Au), Ort in Markt St. Peter in der Au, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Wiesenbach (Pöttmes), Ortsteil von Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Wiesenbach (Gemeinde St. Veit), Katastralgemeinde von St. Veit an der Gölsen, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Wiesenbach (Sankt Vith), Ort in der Gemeinde Sankt Vith, Wallonische Region, Belgien
 Wiesenbach (französisch Wisembach), Ortsteil von Fauvillers, Provinz Luxemburg, Belgien

Wiesenbach ist Name oder Namensbestandteil folgender Fließgewässer:

 Eschlbacher Wiesenbach, linker Zufluss der Aiterach gegenüber der Straßmühle, Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hauptmanns-Wiesenbach, linker Zufluss des Sulzbachs (zur Brettach, zum Kocher) vor Cleversulzbach, Stadt Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Holzollinger Wiesenbach, linker Zufluss der Leitzach in Naring, Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern
 Tiefer Wiesenbach, linker Zufluss des Balbachs nach Oesfeld, Markt Bütthard, Landkreis Würzburg, Bayern 

 Wiesenbach (Ahlbach), linker Zufluss des Ahlbachs (zum Mehrbach) bei Orfgen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Ahrbach), rechter Zufluss des Ahrbachs (als Mühlenbach zum Mittelrhein) im Gebiet der Stadt Rhens, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Aiterach) – siehe oben → Eschlbacher Wiesenbach
 Wiesenbach (Bach aus dem Wald Erbach), linker Zufluss des Bachs aus dem Wald Erbach (zum Hahnenbach, zum Guldenbach) nahe Waldalgesheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Bach vom Dreisbergerhof), linker Zufluss des Bachs vom Dreisbergerhof (zur Lieser) zwischen Schalkenmehren und Weiersbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Bach vom Horstberg), linker Zufluss des Bachs vom Horstberg (zum Bogelerbach, zum Hasenbach, zum Mittelrhein) nahe Bogel, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Bach vom Kortenbüsch), rechter Zufluss des Bachs vom Kortenbüsch (zur Lieser) nahe Beinhausen, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Balbach) – siehe oben → Tiefer Wiesenbach
 Wiesenbach (Bärenbach), rechter Zufluss des Bärenbachs (zur Krumm) nahe Bärenbach (Salach), Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Wiesenbach (Brettach), rechter Zufluss der Brettach (zur Jagst) nach Hilgartshausen (Rot am See), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wiesenbach (Buchholzer Bach) – siehe unten → Wiesenbach bei Strohn
 Wiesenbach (Drau), linker Zufluss der Drau vor Puch, Gemeinde Weißenstein, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Wiesenbach (Düssel), rechter Zufluss der Düssel bei Düssel-Scheidt (Wülfrath), Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Wiesenbach (Ebenreuther Bach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Ebenreuther Bachs (linker Hauptstrang-Oberlauf des Zentinger Bachs, rechter Hauptstrang-Oberlauf der Großen Ohe, rechter Hauptstrang-Oberlauf der Gaißa) bis in den Erholungssee Ebenreuth bei Gessenreuth, Gemeinde Zenting, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Wiesenbach (Eisenbach) – siehe unten → Zehnhausener Wiesenbach
 Wiesenbach (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs (zum Neckar) bei Rommelsbach (Reutlingen), Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Wiesenbach oder Wisenbach, Abschnittsname des Riedbach (Eulach), rechter Zufluss der Eulach in Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz
 Wiesenbach (Fellach), linker Zufluss der Fellach (zur Drau) bei Heiligengeist, Statutarstadt Villach, Kärnten
 Wiesenbach (Feuerbach), rechter Zufluss des Feuerbachs (zum Hasenbach, zum Mittelrhein) nahe der Mühle Braun von Lierschied, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Fichtenberger Rot), rechter Zufluss der Fichtenberger Rot bei Hausen an der Rot, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Fichtenberger Rot
 Wiesenbach oder Grundbach (Fränkische Saale), linker Zufluss der Fränkischen Saale in Trimberg, Markt Elfershausen, Landkreis Kissingen, Bayern
 Wiesenbach (Fröscheraubach), linker Oberlauf des Fröscheraubachs (zum Seraubach, zum Zickenbach, zur Pinka) bis Schreibersdorf, Gemeinde Wiesfleck, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Wiesenbach (Gera), rechter Zufluss der Gera bei Möbisburg (Erfurt), Thüringen
 Wiesenbach (Gladbach), rechter Zufluss des Gladbachs (zur Salm) nahe Gladbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Gölsen), linker Zufluss der Gölsen bei Wiesenfeld, Markt St. Veit an der Gölsen, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Wiesenbach (Gunzesrieder Ach), linker Zufluss des hier noch Aubach genannten rechten Hauptstrang-Oberlaufs der Gunzesrieder Ach (zur Iller) bei der Vorderen Aualpe, Teilgemarkung Gunzesried, Gemeinde Blaichach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Wiesenbach (Hasel), linker Zufluss der Hasel zwischen dessen Weiler Kirrberg und Balzhausen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Wiesenbach (Hasenbach), rechter Zufluss des Hasenbach (zum Dörsbach) nahe Rettert, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Hellscheider Graben), rechter Zufluss des Hellscheider Grabens (zum Spanger Bach, zur Kyll) nahe Spangdahlem, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Himmighofener Bach), rechter Zufluss des Himmighofener Bach (zum Hainauerbach, zum Mühlbach, zur Lahn) nahe Kasdorf, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Höhenbach), linker Zufluss des Höhenbachs vor dem Simms-Wasserfall bei Holzgau, Bezirk Reutte, Tirol 
 Wiesenbach (Inn), Zufluss eines rechten Inn-Nebenarms bei Niedergottsau, Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Wiesenbach (Irsen), linker Zufluss der Irsen nahe Lützkampen, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Kallenbach), linker Zufluss des Kallenbachs (zum Appelbach) nahe Weiler Schneebergerhof (Gerbach), Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Klarebach), linker Zufluss des Klarebachs (zum Idarbach) zwischen Wirschweiler und Sensweiler, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Kleine Paar), rechter Zufluss der Kleinen Paar bei Unterbaar, Gemeinde Baar, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Wiesenbach, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Klosterbeurener Bachs bis Klosterbeuren, Markt Babenhausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Wiesenbach (Köttelbach), rechter Zufluss des Köttelbachs bei Quettingen (Leverkusen), Nordrhein-Westfalen
 Wiesenbach (Krebsgraben), Zufluss des Krebsbachs im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Wiesenbach (Kreuzau-Niederau-Dürener Mühlenteich), rechter Zufluss des Kreuzau-Niederau-Dürener Mühlenteichs (zur Rur) bei Kreuzau, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Wiesenbach (Leiselbach), linker Zufluss des Leiselbachs (zum Schwollbach) in Leisel, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz; mit rechtem, gleichnamigem Kleinzufluss Wiesenbach oberhalb Leisel
 Wiesenbach (Leitzach) – siehe oben → Eschlbacher Wiesenbach
 Wiesenbach (Lendersbach), linker Zufluss des Lendersbachs (zum dort Mühlenbach genannten Ahrbach, zum Mittelrhein) nahe Rhens, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach Ausleitung, von diesem zum Lendersbach
 Wiesenbach (Lohbach), linker Zufluss des Lohbachs (zum Hardenberger Bach) in Neviges (Velbert), Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Wiesenbach (Mahlberger Bach), rechter Zufluss des Mahlberger Bachs (zur Aar) nahe Michelbach (Aarbergen), Rheingau-Taunus-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Meckenbach), linker Zufluss des Meckenbach (zum Achtelsbach, zum Traunbach) nahe Meckenbach (bei Birkenfeld), Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Mehrbach), rechter Zufluss des Mehrbachs unterhalb der Hardtmühle nahe Niedermaulsbach (Hirz-Maulsbach), Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Meilerbach), rechter Zufluss des Meilerbachs (zur Nims) nahe Messerich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach oder auch Weipernitzer Bach, deutsche Namen des Vejprnický potok, linker Zufluss der Mies bei Pilsen, Region Plzeňský, Tschechien
 Wiesenbach (Mühlgang), linker Zufluss des Mühlgangs (neben der Mur von Obervogau bis zur Lichendorfer Mühle, Gemeinde Straß in Steiermark) bei Unterschwarza, Gemeinde Straß in Steiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Wiesenbach (Mühlenstrang), rechter Zufluss des Mühlenstrangs bei Geisecke (Schwerte), Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Wiesenbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars beim Bahnhof Trossingen im Gemeindegebiet von Deißlingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Wiesenbach (Nims) – drei Zuflüsse der Nims im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Wiesenbach (Nims, Rittersdorf), rechter Zufluss bei Rittersdorf
 Wiesenbach (Nims, Messerich), linker Zufluss bei Messerich
 Wiesenbach (Nims, Wolsfeld), linker Zufluss nahe Wolsfeld
 Wiesenbach oder Moosbach, rechter Zufluss der Oberen Argen bei Neuravensburg (Wangen), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg und Abfluss des Neuravensburger Weihers
 Wiesenbach (Oberreitnauer Ach), rechter Zufluss der Oberreitnauer Ach (zum Bodensee) nahe Schwatzen (Weißensberg), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Wiesenbach (Oberwinkeler Bach), rechter Zufluss des Oberwinkeler Bachs (zum Rosselbach, zum Üßbach) in Oberwinkel (Winkel), Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach oder Altwasser, ehemaliger deutscher Name des Lazský potok oder Stará voda, linker Zufluss der Oder nahe Rudoltovice im Truppenübungsplatz Libavá, Region Olomoucký, Tschechien
 Wiesenbach (Petersbächel), rechter Zufluss des Petersbächel nahe Petersbächel (Fischbach bei Dahn), Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Pulsbach), linker Zufluss des Pulsbachs (zum Mittelrhein) nahe Prath, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Reichenbacher Laubach), linker Zufluss des Reichenbacher Laubachs (zur Lein) bei Riegelhof (Aalen), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Wiesenbach (Reidenbach), linker Zufluss des Reidenbachs oder Thalsbachs (zur Nahe) nahe Mittelreidenbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Reitzenhainerbach), linker Zufluss des Reitzenhainerbachs (zum Hasenbach, zum Mittelrhein) nahe Reitzenhain, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach oder Wisenbach, Oberlaufname bis zur Stadtgrenze des Riedbachs, rechter Zufluss der Eulach in Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz
 Wiesenbach (Ringsbach), linker Zufluss des Ringsbachs (zum Fußbach, zur Enz, zur Prüm) zwischen Brimingen und Sinspelt, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach, Oberlaufname der Rode, rechter Zufluss der Frieda bei Großtöpfer (Geismar), Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Wiesenbach (Rohrbach), rechter Zufluss des Rohrbachs am Wirtshaus Goldenes Bründl, Markt Harmannsdorf, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Wiesenbach (Ruhr), linker Zufluss der Ruhr gegenüber Kettwig (Essen), Nordrhein-Westfalen
 Wiesenbach (Saalsbach), rechter Zufluss des Saalsbachs (zur Alf) zwischen Bengel (Landkreis Bernkastel-Wittlich) und Alf (Landkreis Cochem-Zell), Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach, Abschnittsname des Schanzbachs (zum Chamb) von der tschechischen Grenze bis nach Schachten, Markt Eschlkam, Landkreis Cham, Bayern
 Wiesenbach (Schwallenbach), rechter Oberlauf des Schwallenbachs (zur Donau) bei Wiesmannsreith, Markt Maria Laach am Jauerling, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Wiesenbach (Sielbach), linker Zufluss des Sielbachs (zum Steinaubach, zur Nahe) nahe Birkenfeld, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Stefansbecke), linker Zufluss der Stefansbecke (zur Ennepe) bei Stefansbecke (Haßlinghausen), Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wiesenbach (Steinaubach), rechter Zufluss des Steinaubachs (zur Nahe) nahe Birkenfeld, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Sulzbach), siehe oben → Hauptmanns-Wiesenbach
 Wiesenbach (Trutenbach), rechter Zufluss des Trutenbachs bei Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wiesenbach (Üßbach), rechter Zufluss des Üßbachs nahe Wagenhausen, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbach (Waldangelbach), linker Zufluss des Waldangelbachs in Eichtersheim, Gemeinde Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

 Wiesenbach bei Strohn, rechter Zufluss des Buchholzer Bachs (zur Alf) aus Strohn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Zehnhausener Wiesenbach, rechter Zufluss des Eisenbachs (zum Gelbach) nahe Zehnhausen bei Wallmerod, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Wiesenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Wiesenbach, deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Bergwiesenbach
 Dorfwiesenbach
 Hahnwiesenbach
 Hofwiesenbach
 Kleiner Wiesenbach
 Klingwiesenbach
 Oberwiesenbach
 Sandwiesenbach
 Waldwiesenbach
 Weiherwiesenbach
 Wiesbach
 Wiesenbacher
 Wiesenbachl, linker Zufluss der Kleinen Ohe (zur Donau) bei Riggerding, Markt Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Wiesenbächle
 Wiesenbächlein
 Wiesengraben
 Wieslenbach
 Wisenbach